Castellví (llinatge), antroponímic i extensa nissaga amb diferents branques.
 Baronia de Castellví de Rosanes, baronia establerta el  per Ramon Borrell, comte de Barcelona, durant la repoblació de la marca amb els sarraïns.
 Orografia del llatí castellu vetulu, 'castell vell':
 Castellví de la Marca, municipi de l'Alt Penedès.
 Castellví de Rosanes, municipi del Baix Llobregat.
 Illa de Castellví, illot de Formentera.
 Turó de Castellví, muntanya de 461 msnm a Barcelona.
 Penyes d'en Castellví, serra situada al municipi de Molins de Rei.
 Biografies:
 Francesc de Castellví i Obando (Montblanc, 1682 - Viena, 1757), militar català austriacista i historiador.
 Josefina Castellví i Piulachs (Barcelona, 1935) oceanògrafa catalana, especialista en microbiologia marina.
 Miguel Noguer Castellví (Barcelona, 1956), doctor en Medicina especialitzat en estomatologia.
 Francesc Civil i Castellví (Molins de Rei, 1895 – Girona, 1990), compositor organista i compositor català
 Pere de Castellví, cavaller que pertanyia a l'alta noblesa valenciana del , i que històricament estigué vinculat a diverses localitats de la comarca de la Marina Alta.
 Laia Ortiz i Castellví (Barcelona, 1979), política catalana.
 Josep Maria Castellví i Marimon (Barcelona, 1900 - 1944), director de cinema català 
 Manuel Camps i Castellví (Vilafranca del Penedès, 1772 - Barcelona, 1842), tenor i organista català
 Francesc de Castellví i de Vic (València, ? - 1506) anomenat, Francí de Castellví, baró de Benimuslem, un dels coautors de Scachs d'amor.